McCuaig est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bradley McCuaig (né en 1970), sprinter canadien

James Simeon McCuaig (1819-1888), homme politique canadien en Ontario
 (1908-1993), poète et auteur australien
 (né en 1984), joueur canadien de football canadien
 (1891-1986), avocat canadien en Alberta

Voir aussi
Margaret McCuaig-Boyd, femme politique canadienne en Alberta

Homonymie de patronyme